El barranc del Canalís és un barranc del Pallars Jussà, en el terme municipal de Gavet de la Conca, dins de l'antic terme de Sant Salvador de Toló.

S'origina a la Teulera, al sud-est de Sant Salvador de Toló, des d'on baixa cap al nord, lleugerament decantat cap a l'est. Passa pel costat de llevant de Sant Salvador de Toló i s'adreça cap al riu de Conques, que ateny a la Planella.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Canalís
Rius de la conca del riu de Conques